Асьют:

 Асьют — город в центре Египта, в среднем течении Нила.
 Асьют — мухафаза в Арабской Республике Египет.